Hazlitt est un patronyme porté notamment par :

 Henry Hazlitt (1894-1993), philosophe, essayiste, économiste et journaliste libertarien américain ;
 William Hazlitt (1778-1830), écrivain irlando-britannique.